Dionís o Dionisi (en llatí Dionysius, en grec antic Διονύσιος) va ser un metge d'origen grec que era contemporani de Galè, al . Galè diu que va atendre al fill de Cecilià al que Galè va dirigir una carta sobre consells mèdics, que es conserva.

Referències 

Metges romans